Schweinsohr oder Schweineohr steht für:

 Schweineohr (Lebensmittel), Teil des Schweinskopfes, der als Delikatesse oder Hundespielzeug verwendet wird 
 Schweinsohr (Pilz) (Gomphus clavatus), Pilz aus der Ordnung der Rutenpilze
 Schweinsohr (Gebäck), süßes Kleingebäck aus Blätterteig
 Schweineohr, eine Form des Umlenkpunktes für das Sichern von Kletterern, siehe Sauschwanz
 Drachenwurz, Pflanzenart aus der Familie der Aronstabgewächse

Gebäck und Körperteil werden im Handel auch im Diminutiv als Schweinsöhrchen oder Schweineöhrchen bezeichnet.